Raatosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Raatosaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,32, long 24,18),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Kuhmois, Pälämä),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,42, long 25,79),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,52, long 25,70),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 26,74),  (1 ha)
 Raatosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,47),  (1 ha)
 Raatosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,25, long 28,77),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå),  (1 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,95, long 30,85),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,54, long 24,81),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,78, long 23,83),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,91, long 23,99), 
 Raatosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,07, long 24,15),  (1 ha)
 Raatosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,03, long 24,45),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,95, long 27,08),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,97, long 26,69),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,32, long 29,26),  (2 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,44, long 29,10),  (1 ha)
 Raatosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,17, long 27,04),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,22, long 27,46),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,11, long 25,51),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 26,14),  (1 ha)
 Raatosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 60,95, long 25,92),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,10, long 30,56),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (14 ha)
 Raatosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 28,09), 
 Raatosaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,27, long 23,65),  (3 ha)
 Raatosaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,31, long 23,76),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,93, long 29,62),  (2 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,90, long 29,97),  (5 ha)
 Raatosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,08, long 29,86),  (23 ha)
 Raatosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,81, long 23,70),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,82, long 23,96),  (0 ha)
 Raatosaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat,  (1 ha)
 Raatosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,24, long 24,03),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar